Dendropsophinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w tropikalnej części południowego Meksyku przez Amerykę Środkową oraz tropikalną i subtropikalną Amerykę Południową, włącznie z Trynidadem, na południe do północnej Argentyny i Urugwaju.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Dendropsophus 
 Xenohyla

Przypisy